Astraea è un asteroide
 Astraea  è un mollusco gasteropode della famiglia Turbinidae
 Astraea  è una pianta della famiglia Euphorbiaceae
 Astraea  è una divinità della mitologia greca